De Lorenzis – cognome italiano
 Diego De Lorenzis – politico italiano